Chick bezeichnet
 einen christlichen US-Verlag mit evangelikaler Prägung, siehe Chick Publications
 ein Kontaktmagazin der Video Art Holland
 in der Jugendsprache ein Mädchen
 Chick Island, Insel vor der Sabrina-Küste des Wilkeslands, Antarktika

Chick ist der Spitzname folgender Personen:
 Chick Allan (Charlie Allan; * 1963), schottischer Filmschauspieler und Musiker
 Chick Corea (Armando Anthony Corea; 1941–2021), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Chick Morrison (Henry Morrison; um 1910 – nach 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker

Chick ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Chick (* 1947), simbabwische Hockeyspielerin
 Edith Chick (1869–1970), britische Botanikerin
 Harriette Chick (1875–1977), britische Mikrobiologin und Ernährungswissenschaftlerin
 Jack Chick (1924–2016), amerikanischer Cartoonist, christlicher Fundamentalist und Verschwörungstheoretiker
 Sonia Chick (* 1947), simbabwische Hockeyspielerin, siehe Sonia Robertson
 Victoria Chick (1936–2023), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Chic, US-amerikanische Band
 Schick (Begriffsklärung)
 Tschick (Begriffsklärung)
 Tschik (Begriffsklärung)